Niemcy:
 Neunhof – dzielnica Lauf an der Pegnitz
 Neunhof – dzielnica Norymnbergii

Inne:
 Neunhof – pałac

Zobacz też:
 Neuenhof
 Neuhof